Нью-Йорк известен своими многочисленными реками и бухтами, которые в прошлом сделали город одним из важнейших центров торговли. Постепенно по мере развития города, помимо речного, развивался автомобильный и железнодорожный транспорт. Связать районы города было необходимо, что повлекло за собой строительство многочисленных мостов и тоннелей. На сегодняшний день более двух тысяч мостов и тоннелей в штате обеспечивают бесперебойное автомобильное и железнодорожное сообщение по всему региону. Большинство из этих объектов инфраструктуры находятся под управлением семи основных городских организаций: , Port Authority of New York and New Jersey, Metropolitan Transportation Authority (МТА), ,  (DEP), Amtrak и .

Многие самые крупные мосты и тоннели в городе ставили новые рекорды. Тоннель Холланда стал самым первым автодорожным тоннелем в мире. Бруклинский мост (с 1883 по 1903 годы), Вильямсбургский мост (с 1903 по 1924 годы), мост Джорджа Вашингтона (с 1931 по 1937 годы), мост Верразано (с 1964 по 1981 годы) — все они были самыми длинными подвесными мостами в мире.

Данный список включает в себя мосты и тоннели, проходящие соответственно над и под водными преградами — реками, каналами и бухтами. Он не включает проходящие над и под сушей эстакады и тоннели метро и прочие путепроводы и тоннели.

Мосты 
Открытие первого нью-йоркского моста датируется 1693 годом, когда был возведён так называемый Королевский мост (King’s Bridge). Этот мост соединял Манхэттен и Бронкс через  и представлял собой два каменных береговых устоя и один деревянный пролёт. Этот мост был снесён в 1917 году. Самым старым мостом, сохранившимся до нашего времени, является  (дословно — Высокий мост), построенный в 1848 году через реку Гарлем. Первое официальное название этого моста — Акуидакт-Бридж (Aqueduct Bridge) — говорит об историческом назначении этого моста: в первоначальном проекте (позже мост перестраивался) он был построен как часть системы акведука Кротон.

Из всех мостов и тоннелей Нью-Йорка 11 объектов инфраструктуры имеют статус городской достопримечательности и Национального исторического памятника. Среди них один тоннель — тоннель Холланда, построенный в 1927 году и удостоенный этого статуса в 1993 году, — и десять мостов: мост Джорджа Вашингтона и , мост Хелл-Гейт и мост Куинсборо, Бруклинский и Манхэттенский мосты, мост Макомбс Дем и мост Карролл-стрит,  и  мосты.

В Нью-Йорке представлены чуть ли не все виды мостов с точки зрения их назначения: автомобильные, железнодорожные, метромосты, пешеходные и велосипедные, зачастую сочетая в себе сразу несколько функций. Мост Джорджа Вашингтона, соединяющий Нью-Йорк со штатом Нью-Джерси, является самым оживлённым мостом по транспортному потоку. Многие мосты считаются одними из самых красивых во всём мире.

Тоннели 
Каждый из тоннелей, которые пересекают реку Гудзон и Ист-Ривер, считался чудом инженерии на момент открытия и в первые годы эксплуатации. Тоннель Холланда, пересекающий реку Гудзон и открытый в 1927 году, является самым старым автомобильным тоннелем в мире и первым проектом, где была решена проблема вентиляции тоннелей. Тоннель Куинс — Мидтаун, открытый спустя 13 лет, в 1940 году, помог разгрузить заторы на городских мостах, которые плохо справлялись с подобной нагрузкой. Полосы в этом тоннеле были запроектированы шире, чем в тоннеле Холланда, специально для совершенствующегося автомобильного транспорта. Следующий тоннель открылся в городе спустя 10 лет: в 1950 году. Это тоннель Хью-Керри, известный под названием тоннель Бруклин — Бэттери. Он стал самым протяжённым подводным тоннелем в мире. Все эти тоннели были спроектированы одним инженером: Оле Сингстедом, который сумел все свои проекты воплотить в жизнь.

В списке представлены основные городские тоннели, соединяющие остров Манхэттен — месторасположение исторического центра Нью-Йорка — с тремя другими боро города (за исключением Статен-Айленда) и штатом Нью-Джерси.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 Нью-Йоркские мосты
 Интенсивность движения по мостам и тоннелям

Нью-Йорк
 
 
Мост
Мосты
Мосты
Списки тоннелей